Stubel steht für:

 Stubel (Bulgarien), ein bulgarischer Ort im Oblast Montana 

Stubel ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Stubel (1854–1904), österreichischer Balletttänzer
 Ernst Stubel (um 1840–1875), österreichischer Schauspieler
 Jenny Stubel (1860–1893), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Lori Stubel (1848–1922), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Marie Stubel (1845–1936), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Milli Stubel (1852–1890), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Wolf-Dieter Stubel (* 1941), deutscher Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 Stupel